Lajeado peut faire référence à :

Lieux 

 Lajeado (Tocantins), municipalité du Brésil,
 Lajeado (Rio Grande do Sul), municipalité du Brésil,
 Lajeado, district de São Paulo,
 Lageado (Porto Alegre) — quartier de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Lajeado Grande,
 Lajeado Novo,
 Lajeado do Bugre,
 , nom de plusieurs rivières,
 
 Rio Lajeado Macuco
 Rio Lajeado Grande